Annateich steht für

 Annateich (Hannover), ehemalige Tongrube, Teich im Hermann-Löns-Park in Hannover, Stadtteil Kleefeld
 Annateich (Boxberg), Gewässer in einer Teichanlage in Boxberg in Oberlausitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Dauerkolonie Annateich, denkmalgeschützte Schrebergarten-Anlage im hannoverschen Stadtteil Kleefeld